Torneig de tennis masculí: Rakuten Japan Open Tennis Championships 2018
 Torneig de tennis femení: Toray Pan Pacific Open 2018